Raab je lahko:
 Raab, mesto v Avstriji
 Raab, zgodovinsko nemško ime za madžarsko mesto Gjur
 Raab, zgodovinsko nemško ime za reko Raba
 Raab (priimek)
 Raab-Katzenstein, nekdanja nemška tovarna letal
 3184 Raab, asteroid